Phacochoerus cynocephalus, llamado comúnmente cerdo babuino, es un miembro salvaje de la familia de los cerdos (Suidae) que habita en las sabanas y bosques del África central, desde Kenia y Zimbabue hasta Botsuana y Tanzania.

Es de menor porte que Phacochoerus africanus, especie del mismo género que comparte buena parte de su hábitat, generando incluso núcleos de ejemplares híbridos.

Morfología 

El cerdo babuino es una especie de tamaño mediano, con una longitud de cabeza y cuerpo que varía de 0,7 a 1,2 m y una altura de hombro de 61,5 a 83 cm. Las hembras, de 40 a 70 kg, son típicamente un poco más pequeñas y livianas que los machos, de 60 a 150 kg. Se presenta un notable dimorfismo sexual, ya que el macho presenta un color de pelaje ligeramente más claro y una curiosa tonalidad roja en el pelaje sobre su frente y hocico. Un cerdo babuino es identificable por los dos pares de colmillos que sobresalen de la boca y se curvan hacia arriba. El par inferior, que es mucho más corto que el par superior, se vuelve muy afilado al frotar contra el par superior cada vez que se abre y cierra la boca. Los dientes caninos superiores pueden crecer hasta 25.5 cm (10.0 in) de largo y tener una sección transversal elíptica ancha, siendo de aproximadamente 4 cm de profundidad y 2.5 cm de ancho. Un colmillo se curvará 85 ° o más desde la raíz, y no se acostará sobre una mesa, ya que se curva un poco hacia atrás a medida que crece. Los colmillos no se usan para cavar, rara vez los emplean para combatir con otros cerdos o en defensa contra los depredadores.

La gestación de las crías dura 170 días, y la camada es por lo general de un solo cachorro. La pelusa del babuino recién nacido presenta colores diversos según la subespecie, comienza a mudar a los tres meses, y alcanza la coloración típica de los adultos alrededor del sexto mes.

La longevidad de la especie es de aproximadamente treinta años.

Comportamiento 
Los cerdos babuinos son omnívoros, con preferencia por la fruta, follaje y brotes de arbustos, huevos de aves, insectos, hormigas, gusanos y termitas. También se alimentan de escarabajos y pequeños vertebrados, reptiles y aves. Gozan un excelente sentido del olfato y del oído, el cual lo usan principalmente para evitar a sus depredadores. Los cerdos babuinos normalmente habitan en cuevas, las cuales cierran con ramas, tierra, heces y cualquier elemento que tengan cercano, formando así madrigueras. Esta especie se caracteriza por salir poco de sus madrigueras. 

Los cerdos babuinos no son territoriales, sino que ocupan un rango de hogar. Los cerdos babuinos viven en grupos llamados sirenas. Las hembras viven en sirenas con sus crías y con otras hembras. Las hembras tienden a permanecer en sus grupos natales, mientras que los hombres se van a una madriguera individual, pero permanecen dentro del rango de hogar. Los machos sub-adultos se asocian en grupos de solteros, pero viven solos cuando se convierten en adultos. Los machos adultos solo se unen a las sirenas con las hembras estro. Possen dos glándulas faciales: la glándula del colmillo y la glándula sebácea.

Los cerdos de ambos sexos comienzan a marcar alrededor de seis a siete meses de edad. Los machos tienden a marcar más que las hembras. Marcan áreas para dormir y alimentarse y pozos de agua.

Subespecie 
Se reconocen tres subespecies de Phacochoerus cynocephalus:

 Phacochoerus cynocephalus cynocephalus

 Phacochoerus cynocephalus ibeanus

 Phacochoerus  cynocephalus kindae

Las principales diferencias entre las subespecies pueden resumirse en las características siguientes:

 El color del pelaje al nacer: negro en P. c. cynocephalus, rosa en P. c. kindae y blanco en P. c. ibeanus.

 La forma de la cola: el P. c. cynocephalus tiene una cola «suspendida» característica, que se mantiene horizontal hasta un punto y luego «cae» abruptamente. Las otras subespecies presentan una curvatura más suave y constante.

 Dimensiones: P. c. kindae es considerablemente más pequeño que las otras dos subespecies.

 Tipo de pelaje: la capucha del P. c. ibeanus tiene el pelaje ondulado en lugar de lacio.

Distribución geográfica 
Se han censado poblaciones de P. cynocephalus en Angola, Zambia, Malaui, Zimbabue, Botsuana, Mozambique, Tanzania, Kenia y Somalia.

La subespecie P. c. cynocephalus habita en forma difusa en Zambia, Malawi, Mozambique septentrional y Tanzania. Al ibeanus se lo encuentra en Kenia, Somalia meridional y Etiopía, mientras que P. c. kindae habita principalmente en Angola, Zambia y el Congo meridional.

El área de distribución de la especie se superpone con otras del género, incluyendo diferentes niveles de hibridación. En Zambia y Angola, P. c. kindae cohabita con Phacochoerus ursinus, aunque ambas especies no se cruzan. En Kenia, por el contrario, P. c. ibeanus se superpone con el Phacochoerus anubis dando lugar a híbridos que muestran diversos fenotipos inusuales.

Una de las teorías evolutivas supone que la cruza entre Phacochoerus cynocephalus y Phacochoerus anubis en esta región puede haber producido la base genética del P. c. ibeanus.

Especies Relacionadas 

 jabalí gigante extinto

 Jabalí Común

Referencias

Bibliografía  

 Reeder, D.M., eds. (2005). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.). Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.

 Wilson, D.E.; Reeder, D.M., eds. (2005). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.). Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.

 Creel, Eileen (11 March 2005). "Phacochoerus africanus common warthog". Animaldiversity.ummz.umich.edu. Retrieved 30 July 2013. "Common Warthog Phacochoerus africanus" (PDF). Archived from the original (PDF) on 15 May 2013. Retrieved 30 July 2013.

 Wilson, Don E.; Mittermeier, Russell A., eds. (2011). Handbook of the Mammals of the World, Vol. 2. Lynx Edicions. p. 277. ISBN 8496553779.

 Estes, R. (1991). The Behavior Guide to African Mammals, Including Hoofed Mammals, Carnivores, Primates. Los Angeles, University of California Press. pp. 218–221 ISBN 0520080858.

 Kleiman, D.G., Geist, V., McDade, M.C. (2004). Grzimek's Animal Life Encyclopedia. The Gale Group Inc.

 Kingdon, J. (1979). East African Mammals: An Atlas of Evolution in África, Volume 3, Part B: Large Mammals. Chicago, University of Chicago Press. pp. 231–249.

 Unwin, Mike (2003). Southern African wildlife: a visitor's guide. Bradt Travel Guides. p. 68. ISBN 978-1-84162-060-2.

 Vercammen, P., Mason, D.R. "Pigs, Peccaries and Hippos Status Survey and Action Plan".

Enlaces externos  

 Selección de especies y procedencias forestales.